Oberon – w astronomii (księżyc Urana)
 Oberon – król wróżek, postać występująca m.in. w Śnie nocy letniej Shakespeare’a
 Oberon – poemat epicki osiemnastowiecznego niemieckiego poety Christopha Martina Wielanda
 Oberon – opera Carla Marii von Webera
 Oberon z Amberu – fikcyjna postać z „Kronik Amberu” Rogera Zelazny’ego, król Amberu
 Oberon – język programowania
 Oberon – pseudomedyczny aparat rzekomo diagnozujący cały organizm
 Oberon – miasto w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Oberon – miasto w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Oberon (ang. Oberon Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson